7-ма армія→8-ма армія→9-та армія
Во́сьма а́рмія (8-ма армія, 8 А) — найменування армії в багатьох країнах.

Загальновійськова, польова

Росія (СРСР) 
 8-ма армія (Російська імперія) — армія російської імператорської армії часів Першої світової війни (липень1914 — початок 1918)
 8-ма армія (Червона армія) — армія червоних військ часів Громадянської війни (26 вересня 1918 — 20 березня 1920)
 8-ма армія (СРСР) — армія радянських військ часів радянсько-фінської та Німецько-радянської війн (жовтень 1939 — вересень 1945)
 8-ма гвардійська армія — гвардійська армія радянських військ часів Другої світової війни та післявоєнний час (5 травня 1943–1991)
 8-ма загальновійськова армія — армія Збройних сил РФ.

Німеччина 
 8-ма армія (Німецька імперія) — армія німецьких військ часів Першої світової війни (2 серпня 1914 — 29 вересня 1915; 30 грудня 1915 — 21 січня 1919)
 8-ма армія (Третій Рейх) — армія німецьких військ часів Другої світової війни (1 серпня  — 20 жовтня 1939; 22 серпня 1943 — 8 травня 1945)

Інші країни 
 8-ма армія (Велика Британія) — армія британських військ часів Другої світової війни (вересень 1941 — липень 1945)
 8-ма армія (Італія) — армія італійських військ часів Другої світової війни (25 січня — 31 жовтня 1940; 1 квітня 1942 — квітень 1943)
 8-ма армія (Китай) — армія китайських військ часів японсько-китайської, Другої світової війн та Громадянської війни в Китаї (22 серпня 1937 — червень 1946)
 8-ма армія (Османська імперія) — армія османських військ часів Першої світової війни (2 жовтня 1917 — 13 листопада 1918)
 8-ма армія (США) — армія американських військ часів Другої світової війни та післявоєнного часу (10 червня 1944 — по т.ч.)
 8-ма армія (Франція) — армія сухопутних військ Франції за часів Першої та Другої світових війн (20 жовтня 1914 — 21 жовтня 1919; 2 вересня 1939 — 23 червня 1940)
 8-ма армія (Японія)

Танкова 

 8-ма танкова армія (СРСР) — гвардійська танкова армія радянських військ післявоєнного часу та Збройних сил України на початку періоду незалежності (6 травня 1946 — 1 грудня 1993)

Повітряна 

 8-ма повітряна армія (СРСР) — повітряна армія радянських військ часів Другої світової війни та післявоєнного часу (6 червня 1942 — грудень 1991, з перервами)
 8-ма повітряна армія (США) — повітряна армія американських ВПС часів Другої світової війни та післявоєнного часу (16 серпня 1941 — по т.ч.)

Саперна 

 8-ма саперна армія — саперна армія радянських військ часів Другої світової війни (жовтень 1941 — жовтень 1942)

Див. також 
 4-та армія
 5-та армія
 6-та армія
 14-та армія
 15-та армія